Miejscowości w Polsce:
 Dębska Kuźnia
 Dębska Wola
Osoby o tym nazwisku:
 Urszula Dębska (ur. 1987) – polska aktorka
 Elżbieta Dębska – polska piosenkarka i aktorka